Памятник Джамбулу Джабаеву — памятник в городе Алма-Ате, установленный в честь казахского советского поэта-акына Джамбула Джабаева

История и описание памятника 
Памятник поэту был установлен в 1996 году и приурочен к 150-летию со дня его рождения. Памятник состоит из комплекса элементов, которые создают целостность облика всего монумента. Скульптура акына выполнена в реалистической манере: задумчивый взгляд, правая рука расположена на колене, левая рука держит домбру. Монумент передает творческое настроение и вдохновение акына. За спиной скульптуры благоустроен водоем.

Авторы проекта 
Скульптор — Х. И. Наурзбаев. скульптор Б. Абишев,
Архитекторы — С. К. Баймагамбетов, Т. Ералиев, С. Фазылов.

Литература 
 Об одобрении и рекомендации проекта памятника Жамбылу Жабаеву к сооружению г. Алматы. 20 ноября 1995 года Протокол № 7 заседания юбилейной комиссии по проведению 150-летия Жамбыла Жабаева (ЦГА г. Алматы. Ф.116 Оп.1 пр. Л. 8-9).
 О размещении в г. Алматы памятника Ж.Жабаеву 8 февраля 1996 г. Протокол совещания в Департаменте архитектуры и градостроительства г. Алматы (там же. Ф. 116. Оп. 2 Д 203. Л. 12-13).
 О приеме Госкомиссией памятника Жамбылу Жабаеву (Там же. Л. 15,16)
 Каталог документов «Памятники истории и культуры Алматы» подготовлен Управлением архивами и документацией г. Алматы и Центральным государственным архивом г. Алматы.

Джабаеву
Здания и сооружения, построенные в 1996 году
Появились в 1996 году в Казахстане
Скульптуры 1996 года